Harpotanais är ett släkte av kräftdjur. Harpotanais ingår i familjen Neotanaidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tanaider
Harpotanais